Ерік Нестеренко (, 31 жовтня 1933, Флін-Флон — 6 червня 2022) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1951 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 24 роки, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Чикаго Блек Гокс» та «Чикаго Кугарс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Чикаго Блек Гокс» — 1961.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1961, 1965.

Особисте життя 
Ерік народився в сім'ї українських емігрантів. Його батько Яків Нестеренко народився в селі Рудня на Чернігівщині. Служив у армії УНР та брав участь у Другому зимовому поході Юрка Тютюнника. Після поразки УНР емігрував спочатку до Чехословаччини, а звідти — до Канади.

1986 року знявся у художньому фільмі «Молода кров», де зіграв ветерана НХЛ.

Знявся у документальній стрічці «Юкі», яка вийшла в прокат 2020 року.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Уродженці Флін-Флона
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти ВХА‎‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Українці Канади